

Toponymie

Villanueva de las Cruces

Las Cruces (Nouveau-Mexique)

 
 

Las Cruces (Venezuela)